Матті Гагман (, 21 вересня 1955, Гельсінкі — 11 жовтня 2016, Еспоо) — фінський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Фінляндії.

Батько хокеїста Нікласа Гагмана.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 1972 року виступами за команду ГІФК.

1975 року був обраний на драфті НХЛ під 104-м загальним номером командою «Бостон Брюїнс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 21 років, захищав кольори команд ГІФК, «Рейпас», «Бостон Брюїнс», «Едмонтон Ойлерс», «Квебек Нордікс» та «Ландсгут».

Загалом провів 257 матчів у НХЛ, включаючи 20 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Був гравцем молодіжної збірної Фінляндії, у складі якої брав участь у 10 іграх. Виступав за дорослу збірну Фінляндії, провів 55 ігор в її складі.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

Фінські хокеїсти
Гравці збірної Фінляндії із хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1976
Хокеїсти ГІФК
Хокеїсти «Пеліканс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Квебек Нордікс»
Хокеїсти «Ландсгута»
Хокеїсти ВХА
Задрафтовані «Бостон Брюїнс»
Уродженці Гельсінкі